Los 500 km de Adelaida es una carrera de automovilismo que se disputa desde el año 1999 en el circuito callejero de Adelaida, Australia. Es una de las tres carreras especiales del Supercars Championship, la principal categoría de automovilismo del país.

La carrera se compone de dos mangas de 78 vueltas y 250 km, que se corren los días sábado y domingo. El ganador oficial de los 500 km de Adelaida es quien vence en la segunda manga. El trazado utilizado tiene 3.220 metros de extensión, más corto que el utilizado en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 entre 1985 y 1995.

En el mismo fin de semana, generalmente a principios de marzo, también participan otras categorías australianas de monoplazas y turismos. Jamie Whincup ganó los 500 km de Adelaida cuatro veces, siendo el más ganador.

Ganadores

Véase también 

 Deporte en Australia

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de los 500 km de Adelaida

Competiciones de turismos
Competiciones de automovilismo de Australia